Чемпіонат Казахстану з футболу 2010 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вперше здобув Тобол.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки:
1. Клуб Шахтар візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як фіналіст Кубку Казахстану 2010 тому, що Локомотив, переможець Кубку Казахстану 2010 не отримав ліцензію УЄФА.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2010
Казахстан
2010 у Казахстані